Konstytucja sztywna – ustawa zasadnicza wymagająca specjalnej procedury w przypadku przeprowadzania zmian, np. kwalifikowanej większości głosów. W konsekwencji tego zwykłe ustawy nie mogą jej zmieniać i muszą być z nią zgodne. Wymóg zgodności ustaw z konstytucją sztywną doprowadził do wytworzenia się sądownictwa konstytucyjnego.

Do konstytucji sztywnych należą m.in. konstytucje Austrii, Belgii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii oraz Polski.

Przypisy 

Sztywna